Соревнования по лёгкой атлетике проводились на всех Универсиадах.

Соревнования